Hulke se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Whitaker Hulke
 John Whitaker Hulke